Ива́н Ива́нович Спры́гин (, Пенза — 2 октября 1942, Пенза) — ботаник, исследователь природы Среднего Поволжья, Пензенской области, Средней Азии и Казахстана, один из основоположников природоохранного дела в России.

Доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Иван Спрыгин родился в Пензе в семье железнодорожника, саранского мещанина Ивана Михайловича Спрыгина и его законной жены Анны Ивановны. Закончил Пензенскую гимназию, затем физико-математический факультет Казанского университета по разряду естественных наук. За хранение нелегальной литературы в декабре 1894 г. был арестован и отдан под суд, однако благодаря амнистии был освобождён и смог окончить университет. Неблагонадёжный выпускник не мог продолжать карьеру в университете, несмотря на диплом I степени и ходатайство факультета о его назначении на должность хранителя ботанического кабинета. Спрыгин еще семь находился под негласным надзором полиции.

Вернувшись в родную Пензу, не сразу смог устроиться на преподавательскую работу. Ему удалось устроиться лишь делопроизводителем в Пензенское художественное училище. Только спустя некоторое время он был допущен преподавать в училище естественную историю, химию и географию. Преподавал также в мужской и женской гимназиях, в Пензенском землемерном училище. Позже преподавал в вузах Пензы и Ташкента.

В 1896 проводил ряд исследований по изучению растительности Пензенского края.

8 января 1899 года женился на Нонне Ивановне Цилли (1880—1953), дочери надворного советника.

В 1909—1911 годах служил ботаником почвенно-оценочных работ в Пензенской губернии. С 1911 по 1916 года руководил ботаническими экспедициями в Средней Азии. В 1920-х годах исследовал территории для государственных заповедников в Мордовии, Жигулёвских горах, руководил геоботаническими экспедициями Средне-Волжского края по изучению растительности для нужд сельского хозяйства.

Автор научного труда «Лекарственные растения Пензенской области», последнюю страницу которого дописал за три часа до смерти.

Умер в Пензе 2 октября 1942 года. Похоронен на Митрофановском кладбище в Пензе.

Научная деятельность 
Иван Спрыгин являлся одним из организаторов Пензенского общества любителей естествознания, был его председателем с 1911 по 1929 годы. В 1914 году общество ходатайствовало перед природоохранной комиссией России «о заповеднии в Пензенской губернии четырёх участков». Тогда просьба не была удовлетворена. Первый заповедник Спрыгин смог организовать только в 1919 году — «Попереченская степь» (по времени возникновения это был третий заповедник в России). В Пензе Иван Спрыгин организовал естественно-исторический музей, ботанический сад, гербарий.

В 1920—1921 годах разрабатывал вопросы классификации растительных степных сообществ, изменчивость растений, их полиморфизм, влияние на процессы видообразования. Разработал концепцию реликтовых растений Приволжской возвышенности, а также методику составления карт восстановленного (существовавшего до начала земледелия) растительного покрова. Тогда же по инициативе Спрыгина были заповеданы ещё пять участков в Пензенской области, три — в Жигулёвских горах и два в других областях.

В 1927 году Спрыгин стал первым директором Средневолжского заповедника, который с 1977 года носит его имя. Была произведена полная инвентаризация флоры заповедника, открыто 5 новых видов растений. Предположительно в 1929 году Иван Спрыгин опубликовал наблюдения о гоминиде (снежном человеке) на территории Самарской луки.. В 1930 году Спрыгин писал:
В недалеком будущем настанет тот момент, когда каждому будет понятна необходимость беречь основной, дарованный нам природой капитал, на проценты с которого мы живем… Но, к сожалению, это будущее ещё не наступило. Мы давно уже живем не на проценты, а на сам капитал природы. Разбазарим, а что дальше?

Виды растений, описанные И. И. Спрыгиным:
 Crambe gordjaginii Sprygin et Popov
 Thymus pilosus Sprygin
 Trapa alatyrica Sprygin ex V.N. Vassil.
 Trifolium ciswolgense Sprygin ex Iljin et Trukh.

Память 

Имя Ивана Ивановича Спрыгина носят Жигулёвский государственный заповедник, Пензенский ботанический сад и Пензенский научный гербарий (РКМ) 

В честь учёного названы таксоны растений:
 Astragalus spryginii M. Popov
 Berberis vulgaris L. ssp. spryginii Tzvelev
 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. ssp. spryginii Tzvelev
 Campanula x spryginii Saksonov et Tzvelev
 Cousinia spryginii Kult.
 Festuca spryginii Tzvelev
 Koeleria spryginii Tzvelev
 Ranunculus spryginii Tzvelev
 Thymus spryginii Vasjukov
 Trapa spryginii V.N. Vassil.
 Trifolium spryginii Belyaeva et Sipliv.
 Valeriana spryginii P. Smirn.
 Род Spryginia M. Popov (Brassicaceae)

Жигулёвским заповедником присуждается премия имени И. И. Спрыгина за лучшие работы в области теории и практики заповедного дела и охраны биологического разнообразия.

Научные труды 
 Спрыгин И. И. Материалы к флоре губерний Пензенской и Саратовской // Тр. о-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те. 1896. Т. 29, вып. 6. С. 1-75.
 Спрыгин И. И. Почвенные и ботанические исследования в Пензенском и Городищенском уездах в 1896—1899 гг. // Тр. о-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те. 1900. Т. 33, вып. 5. С. 1-60.
 Спрыгин И. И. Сосна и её спутники в Пензенском уезде // Тр. О-ва естествоиспыт. при Казан. ун-те. 1908. Т. 41, вып. 3. С. 3-158.
 Спрыгин И. И. Ботанические исследования в Пензенской губернии в 1909 и 1910 гг. (Предварительный отчет). Пенза, 1911. 19 c.
 Спрыгин И. И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии // Тр. Пенз. о-ва любит. естествознан. 1913 (1914). Вып. 1. С. 1-17.
 Спрыгин И. И. Новая работа из области северных степей // Тр. Пенз. о-ва любит. естествознан. 1915. Вып. 2. С. 143—170.
 Спрыгин И. И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 2-е сообщ. // Тр. Пенз. о-ва любит. естествозн. 1915. Вып. 2. 10 с.
 Спрыгин И. И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 3-е сообщ. // Тр. Пенз. о-ва любит. естествозн. 1918 (1917). Вып. 3-4. С. 131—141.
 Спрыгин И. И. Ботанико-географическое описание и естественно-географические районы // Обзор сел. хоз-ва Пензенской губ. и основные направления его восстановления. Пенза, 1922. Ч. 1. С. 19-24.
 Спрыгин И. И. Материалы к описанию степи около д. Поперечной Пензенского уезда и заповедного участка на ней // Работы по изучению пензенских заповедников. Пенза, 1923. Вып. С. 1-45.
 Спрыгин И. И. Из области Пензенской лесостепи. I. Травяные степи Пензенской губернии. М., 1925 (1926). 242, XIII с.
 Спрыгин И. И. О находках Anemone altaica Fisch. в Арбековском заповеднике около Пензы. М., 1925. 9 с.
 Спрыгин И. И. О некоторых редких растениях Пензенской губернии. 4-е сообщ. Пенза, 1927. 16 с.
 Спрыгин И. И. Растительный покров Средне-Волжского края. Самара; М., 1931.
 Спрыгин И. И. Реликты во флоре Поволжья // Проблемы реликтов во флоре СССР. М.; Л., 1938. Вып. 1. С. 58-61.
 Спрыгин И. И. Реликтовые растения Поволжья // Материалы по истории флоры и растительности СССР. М., 1941. С. 293—314
 Спрыгин И. И. Лекарственные растения Пензенской области. Пенза, 1945. 64 с.
 Спрыгин И. И. Из области Пензенской лесостепи. II. Кустарниковые степи // Науч. наследство. М., 1986. Т. 11: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. С. 194—241.
 Спрыгин И. И. Материалы к изучению водяного ореха Trapa natans // Науч. наследство. М., 1986. Т. 11: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. С. 291—494.
 Спрыгин И. И. О полиморфных видах растений // Науч. наследство. М., 1986. Т. 11: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. С. 269—290.
 Спрыгин И. И. Растительный покров Пензенской губернии // Науч. наследство М., 1986. Т. 11: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. С. 22-193.
 Спрыгин И. И. Сфагновые болота Приволжской возвышенности // Науч. наследство М., 1986. Т. 11: Спрыгин И. И. Материалы к познанию растительности Среднего Поволжья. С. 244—268.
 Спрыгин И. И. Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его заповедников // Самарская Лука: Бюл. Самара, 1993. Вып. 4. С. 16-25.
 Спрыгин И. И. Из области Пензенской лесостепи. III. Степи песчаные, каменисто-песчаные, засоленные, на южных и меловых склонах / Сост. Л. А. Новикова; Под ред. В. Н. Тихомирова. Пенза, 1998. 139 с.
 Спрыгин И. И. Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его заповедников. Вып. 1 // Материалы конф., посвящ. 120-летию со дня рожд. И. И. Спрыгина (24-26 мая 1993 г., Пенза). Пенза, 1998. С. 4-9.
 Спрыгин И. И. Растительность Кичкилейки // Биоразнообразие: Проблемы и перспективы сохранения: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 135-летию И. И. Спрыгина (13-16 мая 2008 г., Пенза). Ч. 1. Пенза, 2008. С. 4-5.
 Спрыгин И. И. Лекарственные растения Пензенской области. 2-изд. / Под ред. А. И. Иванова. Пенза, 1998. 106 с.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 
 
 ГТРК «Пенза»: Иван Спрыгин
 Заповедник «Приволжская лесостепь»
 Жигулёвский заповедник имени Ивана Спрыгина
 Государственный архив Пензенской области. Выдающийся пензенский ботаник и краевед И.И.Спрыгин

Ботаники по алфавиту
Ботаники России
Ботаники СССР
Доктора биологических наук
Выпускники Казанского университета
Жигулёвские горы
Похороненные на Митрофановском кладбище в Пензе
Выпускники Пензенской 1-й гимназии
Ботаники Российской империи